Tragedia de Las Tejerías hace referencia a:

 Tragedia de Las Tejerías de 1993, explosión e incendio de un gasoducto en el km 57 de la Autopista Regional del Centro, en Las Tejerías, Aragua, Venezuela la cual dejó 42 personas muertas y 14 lesionadas el 28 de septiembre de 1993;
 Tragedia de Las Tejerías de 2022, deslave causado por el desbordamiento de la quebrada Los Patos, en Las Tejerías el 8 de octubre de 2022.